Mărăcineni se poate referi la unul din următoarele locuri din România:

Mărăcineni, satul de reședință al comunei cu același nume din județul Argeș;
Mărăcineni, satul de reședință al comunei cu același nume din județul Buzău.

Vezi și 
 Mărăcini, Vrancea
 Mărăcini, Prahova